Makunudu steht für

 Makunudhoo, eine Touristeninsel im Nord-Malé-Atoll
 Makunudu Island Resort auf Makunudhoo
 Maamakunudhoo-Atoll, ein kleines Atoll im Norden der Malediven